In der Elektrotechnik wird die Vorrangschaltung zur Verhinderung von Überlastungen verwendet.

Ein Beispiel ist die Verwendung der Vorrangschaltung bei parallelem Betrieb von Durchlauferhitzer und Nachtspeicherheizung. Das gleichzeitige Einschalten beider Verbraucher würde einen zu großen Stromfluss im Hausverteiler bedeuten. Dies wird durch ein Lastabwurfrelais verhindert, sodass die Nachtspeicheröfen während der Einschaltzeit des Durchlauferhitzers ausgeschaltet sind.

Einzelnachweise 

Elektrische Schaltung